Верещагін Борис Романович (* 1950) — музикознавець, композитор, видавець, музично-громадський діяч.
 Верещагін Василь Васильович (1842–1904) — російський художник-баталіст
 Верещагін Василь Петрович (1835–1909) — російський художник, викладач в Академії мистецтв. Представник стилю академізм.
 Верещагін Григорій Єгорович — удмуртський письменник, релігійний діяч, фольклорист, бібліограф
 Верещагін Петро Петрович (1836–1886) — російський художник 19 ст., переважно пейзажист. Брат Василя і Митрофана Петровичів Верещагіних, маловідомих художників
 Верещагін Леонід Федорович (1907–1977) — фізик (СРСР)
 Верещагін Олександр Васильович (1850–1909) — російський військовий, генерал-майор, письменник, брат художника баталіста В. В. Верещагіна (1842–1904)
 Верещагін Федір Григорович (1910–1996) — український театральний режисер
 Верещагін Роман Іванович (1910–1985) — український композитор і педагог
 Верещагін Ярослав Романович (1948–1999) — композитор.
Жінки
 Верещагіна Елеонора Федорівна — заслужена артистка Української РСР.

Російські прізвища